Гаглоева — женская форма осетинской фамилии Гаглоев.

Известные носители 
 
 Гаглоева, Ирина Юрьевна (род. 1959) — осетинский политический деятель, председатель Государственного комитета по информации и печати Республики Южная Осетия (2002—2008), Министр печати и массовых коммуникаций Южной Осетии (2008—2009).